Guaglione – film del 1956, diretto da Giorgio Simonelli
 Guaglione – canzone del 1956, scritta da Nisa e Giuseppe Fanciuli